Понга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 205,98 км². Население — 694 человека.

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos
 Sobrefoz
 Parque natural de Ponga. Peloño
 Peloño

Муниципалитеты Астурии